Рефлектор се може односити на:
 рефлектор (телескоп)
 рефлектор (фотографија)